Estación de Velázquez puede referirse a dos estaciones:

 La Estación de Velázquez (Metro de Madrid) de la línea 4.
 La Estación de Velázquez (Metro de Málaga) de la línea 2.